Ectropion (oog)
 Ectropion (cervix)